Kiełczygłów (plaats), plaats in Polen
 Kiełczygłów (gemeente), gemeente in Polen